Спандони́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Спандонидис, Мелетиос (1824—1895) — греческий митрополит.
  (1890—1964) — греческий писатель.